Jean-Jacques Garnier (1729-1805), historien et historiographe français.